Iber kan syfta på följande:
 Ibër, en flod i Kosovo, Montenegro och Serbien.
 Ibăr (berg), ett berg i Bulgarien